Copeland Islands kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Copeland Islands, British Columbia, öar, 
 Copeland Islands Marine Park, British Columbia
 Copeland Islands, Nunavut, öar,